Nowe przygody Toma i Jerry’ego (ang. The Tom and Jerry Comedy Show, 1980–1982) – serial animowany produkcji Hanna-Barbera. Jest spin-offem serialu Tom i Jerry. Emitowany był przez kanał CBS od 6 września 1980 roku do 4 września 1982 roku. W Polsce premiera serialu miała miejsce 28 czerwca 2011 roku w TV Puls w paśmie Junior TV.

Opis 
Każdy odcinek składa się z trzech dłuższych epizodów. Dwa z nich (pierwszy i ostatni) opowiada o przygodach Toma i Jerry’ego, zaś środkowy o przygodach Droopy’ego.

Bohaterowie

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Telewizji Puls – Eurocom Studio
Tekst: Anna Łubiarz
Czytał: Stefan Knothe

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Filmy o Tomie i Jerrym
Seriale telewizyjne emitowane od 1980
Seriale telewizyjne zakończone w 1982